Ндловукаті (буквально, "Вона-слон",також Індловукаті) - титул Сісваті для жіночого монарха Есватіні і приблизно еквівалентний королеві-матері або старшій королеві в інших країнах. Титул надається переважно матері короля, що править (у стилі Нґвеняма, "Лев Свазіленду"), або іншій королівській жінці високого статусу, якщо мати короля померла. Індловукаті править поряд з Нгвенямою, а коли короля немає, вона править як королева-регент. Нинішньою Ндловукаті є королева Нтомбі Тфвала, мати Нгвеняма Мсваті III і дружина Собузи II. Вона також була королевою-регентом з 1983 по 1986 рік, коли Мсваті став королем. Найвизначнішою королевою-регентом була Ндловукаті Лабоцібені Мдлулі, яка керувала Свазілендом з 1899 р. До 1921 р., Коли вона зреклася престолу заради Собузи II.

Витоки 
Ндловукаті традиційно є спільним монархом Есватіні з королем. Король розглядається як адміністративний глава держави, тоді як вона розглядається як духовна і національна очільниця. Кілька функцій Ндловукаті - контроль важливих ритуальних речовин та знань, необхідних для встановлення правління Нґвенями, дощових процесів та щорічного відновлення національної та царської сили в обрядах інквала. [1] Ндловукаті також очолює країну як королева-регент після смерті короля та під час молодості наследного принца. Іншими відомими Ндловукаті є Цандзіле Ндвандве, Лоджиба Сімелане, Тібаті Нкамбуле та Лабоцібені Мдлулі з Свазіленду XIX століття.

Історія 
Історично склалося кілька Ндловукаті з великою суттєвою силою, а також впливом, особливо (хоча і не виключно) в періоди регентства. Влада Ндловукаті явно розумілася як противага силі Нгвенями, а також потенційно конкуруючим королівським принцам. Особливо це було під час правління Мсваті II та Цандзіле Ндвандве. Як королівські губернатори, які не були з королівської династії Дламіні, Ндловукаті не могли вступити на трон, пропонуючи, таким чином, альтернативне джерело влади, щоб стримувати Нґвеняму, який не міг претендувати безпосередньо на Нґвеняму.

Під час тривалого правління Собхузи II (1899-1982) його бабуся Ндловукаті Лабоцібені Мдлулі (також відома як "Гваміле") була останнім великим носієм титулу, будучи первинною політичною владою Свазі з моменту приєднання Собхузи як немовля в 1899 р. до його приєднання до повної влади в 1922 р. Однак протягом наступних 60 років практична влада та вплив офісу Ндловукатів стали сильно затьмареними, частково через те, що британці вирішили визнати повноваження короля (якого вони називали "головним головою" ") над тими, хто старший, частково завдяки силі особистості Собхузи на відміну від Ндловукатів, які змінили його власну матір після її смерті в 1938 році, і частково через консервативну аристократичну реакцію чоловіків-свазі на колоніалізм, що створило нову і більш жорстку форму патріархату, яку зараз дехто називає і аргументує, що її неправильно характеризують як "традиційну". Посада Ндловукаті зазнала подальшого удару після смерті Собхузи II, коли обіймав цю посаду був замішаний у політичних махінаціях принца Мфанасібілі, спрямованих на узурпацію царства. Таким чином, політико-культурні ідеали та історичні значення офісу, викладені вище, насправді не характеризують сьогодні Ндловукаті, позиція якої стала набагато слабшою, ніж позиція Нґвенями.

Устрій 
У будь-який час, де є і Нґвеняма, і Ндловукаті, а це більшість часу, є два королівських села. Навіть під час регентства, коли король неповнолітній, готується прото-форма його штабу. У штабі короля він виконує свої адміністративні обов'язки; Поселення Ндловукаті, яке називають Умфакаці, (що означає "всередині" і термін, що застосовується до королівських інсайдерів та близьких союзників як групи), є національною столицею та духовно-церемоніальним домом нації. Король проживає у своєму власному королівському селі або краалі під назвою Лілаву. Нинішня Умфакаці знаходиться в Лудзідзіні Роял Крааль, а Лілаву - в Королівському Краалі Нгабезвені.

Список Ндловукаті 

 ЛаЯка Ндвандве, 1745–1780 (регент 1780)  Ntfombi Tfwala, 1983 - по теперішній час (Регент 1983–1986)
 Ломвула Мндзебеле, 1780–1815 (регент 1815)
 Лоджиба Сімелан, 1815–1840 (регент 1836–1840)
 Цандзіле Ндвандве (Лазідзе), 1840–1875 (регент 1868–1875)
 Сісіле Хумало (Ламгангені), 1875 рік
 Тібаті Намбуле (Мадволомафіша), 1875–1894 (регент 1889–1894)
 Лабоцібені Мдлулі (Гваміле), 1894–1925 (регент 1899–1921)
 Ломава Ндвандве, 1925–1938
 Нуквазе Ндвандве, 1938–1957
 Зіхлаті Ндвандве / Мхатджва, 1957–1975
 Сенелелені Ндвандве, 1975–1980
 Джеліве Шонгве, 1982–1983 (регент 1982–1983)
 Нтфомбі Тфвала, 1983 - по теперішній час (Регент 1983–1986)

Література 

 (англ.)Купер, Хільда (1985). Свазі, південноафриканське королівство. Тематичні дослідження з культурної антропології (2-е видання). Холт Райнхарт і Вінстон. ISBN 0030702399.

Політика Есватіні